Сен-Сірк () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 125 км на схід від Бордо, 35 км на південний схід від Періге.

Історія 

1 січня 2019 року Сен-Сірк, Лез-Езі-де-Таяк-Сірей i Манорі було об'єднано в новий муніципалітет Лез-Езі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 56 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 119,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Сірк на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сірк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь